Молекулярно-кинетическая теория#Основное уравнение МКТ
 Цепь_Маркова#Основное кинетическое уравнение
 Основное уравнение дискретной теории восстановления
 Основное уравнение измерений